

Sigle 
 New York Mets – squadra di baseball statunitense

Codici 
 NYM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nadym (Russia)
 nym – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 della lingua nyamwezi

Altro 
 Nym – personaggio di Guerre stellari
 Nym – personaggio de Personaggi de La Ruota del Tempo